Никола́й Коротков:
 Коротков, Николай Захарович (род. 1926) — советский и российский философ и культуролог, профессор ПНИПУ.
 
 Коротков, Николай Петрович (1924—1995) — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1973).
 Коротков, Николай Сергеевич (1874—1920) — российский хирург, изобретатель звукового метода измерения артериального давления.